BPM je lahko kratica za:

 število udarcev na minuto (angleško Beats Per Minute)
 upravljanje poslovnih procesov (angleško Business Process Management)

Glej tudi 

Kratice